

Persone
 Frédérick Raynal – autore di videogiochi francese
 Guillaume-Thomas François Raynal – scrittore e intellettuale polemista francese
 Mathieu Raynal (1981) – arbitro di rugby a 15 francese

Altro
 11039 Raynal – asteroide della fascia principale